Plaats in Indonesië
 Kutosari (Doro), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kutosari (Gringsing), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Kutosari (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Pekalongan in de provincie Midden-Java
 Kutosari (Kebumen), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kutosari (Belitang III), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra